El apellido italiano Baselli corresponde a varias personalidades:

 Daniele Baselli (1992), futbolista italiano
 Alberto Valdivia Baselli  (1977), poeta, narrador, ensayista, e investigador literario peruano